Landwirtschaftsgesetz steht für:
 Landwirtschaftsgesetz (Deutschland), LwG, 1955
 Landwirtschaftsgesetz (Schweiz), LwG, 1998